Єспер Нелін (швед. Jesper Nelin) — шведський біатлоніст, олімпійський чемпіон.
 Неліна Тетяна Вікторівна — директор Фастівського державного краєзнавчого музею, Почесний громадянин міста Фастова
 Неліна Тетяна Гаврилівна (30 серпня 1927, смт Липова Долина, тепер Липоводолинського району Сумської області) — українська радянська діячка.
 Нелін Євгеній Андрійович — український вчений, д.т.н., професор
 Нелін Євген Петрович — український вчений, математик, к.п.н., автор шкільних підручників з математики, професор

Див. також 
 Неллен (значення)

Примітки